

Film 
La morte si fa bella (Drop Dead Gorgeous) – film del 1991 diretto da Paul Lynch
Bella da morire (Drop Dead Gorgeous) –  film del 1999 diretto da Michael Patrick Jann
Drop Dead Gorgeous – film del 2010 diretto da Philip Alderton

Musica 
Drop Dead, Gorgeous – gruppo musicale statunitense

Televisione 
Drop Dead Gorgeous – serie televisiva britannica